Draughton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Draughton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Norhamptonshire